Змагання з водного поло на XXVII Всесвітній літній Універсіаді пройшли з 5 по 17 липня 2013 року у Казані, Росія. Розіграно 2 комплекти нагород.

Жеребкування чоловічого та жіночого турнірів з водного поло відбулося 6 квітня 2013 року у готельному торгово-розважальному комплексі «Корстон» у Казані..

Медалі

Медальний залік

Медалісти

Чоловіки 

Дванадцять команд взяло участь у чоловічому турнірі.

Команди 

Група A
 
 
 
 
 
 

Група B

Жінки 

Вісім команд взяло участь у жіночому турнір.

Команди 

Група A
 
 
 
 

Група B

Примітки

Посилання 
 Водне поло на офіційному сайті XXVII літньої Універсіади

Водне поло на Літній універсіаді 2013
2013
Змагання на Літній універсіаді 2013